Die Challenge Bell 2012 war ein Damentennisturnier, das vom 10. bis 16. September 2012 in Québec stattfand. 

Titelverteidigerinnen waren Barbora Záhlavová-Strýcová im Einzel sowie Raquel Kops-Jones und Abigail Spears im Doppel.

Den Turniersieg im Einzel sicherte sich die ungesetzte Belgierin Kirsten Flipkens, die sich im Endspiel in zwei Sätzen mit 6:1, 7:5 gegen Lucie Hradecká aus Tschechien durchsetzen konnte. Siegerinnen im Doppel wurden Tatjana Malek und Kristina Mladenovic, die im Finale gegen die Paarung Alicja Rosolska/Heather Watson mit 7:65, 6:76, [10:7] gewannen.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Plätze für das Einzel im Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in der Stadt Québec